Samokov kan syfta på:

Bulgarien 

 Obsjtina Samokov, kommun, Oblast Sofija, 
 Samokov, Oblast Sofija, Obsjtina Samokov,

Nordmakedonien 

 Samokov, Nordmakedonien, Opsjtina Makedonski Brod,